LBC est un sigle, qui signifie :
 Lebanese Broadcasting Corporation, la chaîne de télévision libanaise ;
 Large Binocular Camera un des instruments installés au Large Binocular Telescope
 Landelijke Bediendencentrale - Nationaal Verbond voor Kaderleden, syndicat ;
 Le Bon Coin, une entreprise française ;
 Les bons caractères, maison d'édition fondée en 2004.
 , London Broadcasting Company.
 La Berrichonne de Châteauroux, club omnisports français ;

LBC est un code, qui signifie :
 Albanian Airlines MAK (Albanie), selon le code OACI des compagnies aériennes ;
selon le code AITA des compagnies aériennes, Albanian Airlines MAK a pour code LV.

Sigle de 3 caractères
Code